Tea Party (que en inglés puede significar tanto «reunión del té» como «Partido del Té») puede referirse a:
 Tea party, una tradicional reunión social de mujeres en torno al té en el mundo anglosajón; 
 Motín del Té de Boston (Boston tea party), revuelta en que se abordaron barcos y se arrojó al mar el cargamento de té que llevaban en protesta por la aprobación de unos impuestos que gravaban el té por el Parlamento Británico en el que los colonos no tenían representación; 
Círculo de Solf o Solf-Kreis Tea Party, fue un movimiento de resistencia al nazismo en Alemania en 1943-1944; 
 Boston Tea Party, partido político estadounidense libertario nacido en 2006; 
 Tea Party Movement, movimiento político estadounidense fiscalmente conservador nacido en 2009; 
 Tea Party, sencillo de Kerli; o
 The Tea Party, un grupo de música canadiense.